Louis Brassin kan syfta på:

* Louis Brassin (omkring 1811–1880), belgisk operasångare (baryton)
 Louis Brassin (1840–1884), belgisk pianist, tonsättare och musikpedagog